Hochschule Flensburg steht für:

 Hochschule Flensburg (Fachhochschule), früher Fachhochschule Flensburg, seit 1886
 Europa-Universität Flensburg, seit 1994